Apremont est un toponyme français qui peut désigner :

Communes françaises 

 Apremont (Ain) ;
voir aussi : démographie d'Apremont ;
 Apremont (Ardennes) (également connue sous le nom de Apremont-sur-Aire) ; 
 Apremont (Oise) ; 
 Apremont (Haute-Saône) ;
 Apremont (Savoie) ;
 Apremont (Vendée) ;
 Apremont-la-Forêt, commune française du département de la Meuse, en région Grand Est ;
 Apremont-sur-Allier,  commune française du département du Cher, en région Centre-Val de Loire.

Terroir et chai 

 Apremont (AOC), vin blanc sec de Savoie.

Voir aussi 

 Gorges d'Apremont, secteur de la forêt de Fontainebleau, dans le département de Seine-et-Marne, en région Île-de-France ;
 Apremont, hameau de la  commune française de Perdreauville, dans le  département des Yvelines en région Île-de-France.
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France